La famille Beguin-Billecocq est une famille subsistante d'ancienne bourgeoisie française, originaire de Baigneux-les-Juifs, en Côte-d'Or. Elle a été autorisée par une ordonnance royale du 3 février 1830 à ajouter à son patronyme — Beguin — le nom d'une famille alliée, les Billecocq, afin de s'appeler « Beguin-Billecocq ». Cette famille a donné à la fin du  un maire de Baigneux-les-Juifs, député de la Côte d'Or et, depuis la fin du , des diplomates et fonctionnaires au ministère des Affaires étrangères.

Cette famille qui compte plusieurs membres de l'ordre national de la Légion d'honneur — et quatre générations de père en fils de décorés a été admise à l'Association des anciens honneurs héréditaires.

Origine 
La famille Beguin est originaire de Baigneux-les-Juifs en Côte-d'Or où est mentionné en 1600 un Guillaume Beguin, dont la veuve Philippes Thoreau épousa en secondes séparation de noces Claude Cheriot, cordonnier à Baigneux. Elle était, sous l'Ancien Régime, une « ancienne et honorable famille du pays ». 

Sa filiation suivie remonte à Claude Beguin († 1670), greffier de la prévôté royale de Baigneux-les-Juifs en 1609, marié le 23 mars 1613 à Baigneux avec Philiberte Chamereau.

Selon une généalogie de cette famille rédigée par l'un de ses membres Xavier Beguin-Billecocq et publiée dans L' Armorial Français (1975) « La famille Beguin-Billecocq descend dans la lignée masculine de Jehan Beguin, dit le Beguin, anobli le 14 juin 1376 à Vincennes [...] Il est l'auteur de deux branches : A - Les Beguin de Champagne. B - Les Beguin de Bourgogne ». Cette information est reprise dans une notice publiée en 2001 dans l'édition anglaise de l'Almanach de Gotha qui indique : « maison de Beguin Billecocq, originaire de Neuchâtel en Suisse, issue de Jehan Beguin († en 1365) et branche cadette de la famille Béguin en Champagne ».

L'Association des anciens honneurs héréditaires indique, quant à elle (dans son Bulletin , 1989), au sujet des Beguin-Billecocq : « Famille ancienne de Bourgogne et Champagne dont les armes sont dans le D’Hozier ».

De son côté, dans la généalogie qu'il a dressée en 1768 de la famille Beguin (en Champagne), Louis Pierre d'Hozier, juge d'armes de la noblesse de France, ne mentionne pas de lien entre les Beguin de Champagne, anoblis en novembre 1697 puis février 1708 (dont il faisait remonter la filiation au ), et une famille Beguin en Bourgogne — même si les deux familles ont porté des armes ressemblantes, chargées pour principale figure d'un « cygne d'argent » ou d'une « oye d'argent ».

La famille Beguin-Billecocq qui est une famille subsistante d'ancienne bourgeoisie française ne figure pas dans les ouvrages consacrés à la noblesse française.

Filiation 

 Claude Beguin (décédé le 12 janvier 1670 à Baigneux), greffier de la prévôté de Baigneux en 1609, marié le 23 mars 1613 à Baigneux avec Philiberte Chamereau, dont Claude qui suit.
 Claude Beguin (né le 7 mars 1630 à Baigneux, mort le 10 janvier 1702 à Baigneux), échevin de Baigneux, marié en 1659 à Marie Denizot, dont Nicolas qui suit.
 Nicolas Beguin (né le 17 juillet 1668 à Baigneux et décédé le 12 mars 1749 à Baigneux), avocat au bailliage et siège présidial de Châtillon-sur-Seine, marié le 9 juillet 1693 à Dijon (paroisse Notre-Dame) à Marie Dambrun, fille de N Dambrun, greffier, et de Philiberte Baguet, d'où Claude qui suit.
 Claude Beguin (1694-1777), contrôleur des actes des notaires à Baigneux, marié en premières noces le 2 décembre 1728 avec Françoise Maurice, fille de Jacques Maurice, procureur du roi, et de Jeanne Guénebault, dont Nicolas qui suit.
 Nicolas Beguin (1700-1810), chanoine.
 marié en deuxièmes noces le 19 juillet 1746 à Baigneux-les-Juifs à Marie-Claude Debruere, fille de Louis Debruere, chirurgien-juré, et d'Elisabeth Junot, dont Louis qui suit
 Louis Beguin (1747-1831), juge du tribunal de Semur-en-Auxois, maire de Baigneux-les-Juifs, député de la Côte d'Or (1791-1792), marié le 28 novembre 1781 avec Marie-Françoise-Jacqueline Guényot (propre tante de Jean-Andoche Junot, duc d'Abrantès), dont :
 Antoine-Marie Beguin (né le 17 mai 1786 à Baigneux-1861), lieutenant de cavalerie au  de dragons, chevalier de la Légion d'honneur (1814).
 Paul Beguin, devenu Paul Beguin-Billecocq (1791-1869), avocat et président de l'ordre des avocat au conseil du roi et à la cour de cassation, marié le 10 janvier 1824 avec Anne-Marie Billecocq (1805-1851), fille de Jean-Baptiste Louis Joseph Billecocq, avocat au parlement de Paris, député-adjoint de Paris à l’Assemblée Législative, et d'Angélique Dorothée Hersemulle de La Roche, dame d'atour de Madame Adélaïde, d'où :
 Théophile Beguin-Billecocq (1825-1906), chef du bureau du Chiffre (1867-1884) au ministère des affaires étrangères, marié en 1854 à sa cousine Marie-Amélie Billecocq, dont :
 Alice Beguin Billecocq (1855-1890), épouse à Paris   le 23 mai 1878 Louis-François-Charles de Chalvet de Rochemontex, officier de cavalerie.
 Louis Beguin-Billecocq (1865-1957), sous-chef du Chiffre diplomatique au cabinet du ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'ambassade honoraire, entomologiste, chevalier de la Légion d'honneur, marié à Paris VI le 18 février 1892 à Clotilde-Joséphine-Marie-Octavie Millon de Montherlant (1870-1944 — propre tante d'Henry de Montherlant, écrivain, membre de l'Académie française), sans postérité.
 Michel-Paul-Marie-Joseph Beguin-Billecocq (1869-1932), directeur de la Salpétrière, marié 1901 à Léoncia-Caroline-Marie Descleaux de Lescar, dont 3 filles.
 Jean Béguin-Billecocq (1875-1936), diplomate (vice-consul puis consul de France), marié en 1901 à Louise-Gabrielle Juette, d'où :
 Claude-Louis Beguin-Billecocq (1914-2001), diplomate, attaché et conseiller d'ambassade, marié en 1949 à Claude-Jehanne-Marie-Marguerite de Tristan, dont :
 Eric-Jean-Marie-Raoul Beguin Billecocq (1951), marié en 1978 à Nathalie-Anne-Marie d'Aboville.
 Xavier Beguin-Billecocq (1953), marié (1) en 1981 à Sophie Jacquin de Margerie (divorcés en 1998), marié (2) en 1998 à Aliénor-Marie-Denise d'Arthuys (divorcés), marié (3) en 2012 à Maïmouna Badji. 
 Vincent-Jean Beguin-Billecocq (1918-1988), marié en 1952 à Ostiane-Marie-Aymée-Jacqueline de Pavin de Lafarge de Fabry-Fabrègues, dont deux enfants.

Principaux membres 

 Nicolas Beguin (1737-1810), licencié en théologie, écrivain et savant, professeur de philosophie au collège Louis-le-Grand, chanoine de Notre-Dame de Beaune et directeur spirituel de l'Hôtel-Dieu de Beaune de 1784 à 1790.
 Louis Beguin (1747-1831), sieur du Quartier, avocat au Parlement de Paris en 1770, il est nommé le 8 novembre 1790 juge du tribunal de Semur-en-Auxois. Élu maire de Baigneux-les-Juifs en 1789, il est ensuite élu le 2 septembre 1791 député de la Côte-d'Or à l'Assemblée législative, mandat qu'il occupe un an jusqu'au 20 septembre 1792 dans les rangs de la majorité réformatrice. Il devient ensuite administrateur de son département.
 Paul Beguin-Billecocq (1791-1869), avocat aux conseil du roi et à la cour de cassation de 1820 à 1852 et président de l'ordre des avocats au conseil du roi et à la Cour de cassation de 1847 à 1844.
 Théophile Beguin-Billecocq (1825-1906), entre au bureau du chiffre du ministère des Affaires étrangères. Il est chef de bureau de 1867 à 1884.
 Louis Beguin-Billecocq (1865-1957), attaché au bureau du cabinet du ministère des Affaires étrangères (1885-1917), à la division des fonds et de la comptabilité, puis en 1887 au bureau du chiffre, entomologiste, membre correspondant de l'Institut de France, membre de la Société entomologique de France.
 Jean Béguin-Billecocq (1875-1936), diplomate (vice-consul puis consul de France). 
 Xavier Beguin-Billecocq (1953- ), historien et écrivain orientaliste.

Titres de noblesse étrangers 

Selon une information rapportée par le Quid en 2007, Jean Béguin-Billecocq reçut du roi Zog Ier d'Albanie, par lettres du 15 octobre 1928, les titres albanais de "prince Béguin-Billecocq" et "duc de Durazzo". 

Ces titres de "prince Béguin Billecoq", "duc de Durrazo" (1928) sont indiqués dans une notice généalogique publiée en 2001 dans l'édition anglaise de l'Almanach de Gotha sur la « maison de Beguin Billecocq, originaire de Neuchâtel en Suisse, issue de Jehan Beguin († en 1365) et branche cadette de la famille Beguin en Champagne. ». Cette notice a depuis été supprimée dans les éditions suivantes.

Selon Thomas Frashëri, conseiller et chef du protocole du Premier ministre d'Albanie « Il semblerait que [...] le roi Zog  ait émis une patente datée du 15 octobre 1928, par laquelle il concédait au diplomate français [...], M. Jean Béguin-Billecocq, les titres de duc et prince de Durazzo ». Dans la notice sur la noblesse d'Albanie de l'Almanach de Gotha, le même auteur, actuel conseiller héraldique et protocolaire du prince Leka d'Albanie écrit que « le roi Zog  octroie à titre de confirmation le titre héréditaire de duc de Durazzo avec prédicat d'Altesse, à Jeqn Beguin-Billecocq [par une] patente royale du 15 octobre 1928 ». C'est-à-dire, rappelle cette source, quinze jours avant l'entrée en vigueur du Statut fondamental (la Constitution monarchique albanaise) de novembre 1928, dont l'article 98 devait prohiber tout titre de noblesse en Albanie.

L'historienne Annick Fenet écrit au sujet de Jean Beguin-Billecocq  « proche de Zogu [devenu Zog ], il obtiendra d'ailleurs de lui le titre de duc de Durazzo ».

Ces titres albanais ne figurent toutefois pas à l'état-civil dans l'acte acte de décès de Jean Béguin-Billecocq du 4 août 1936 à Chinon.

Comte romain (1903)
Président de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Paris, Théophile Beguin-Billecocq (1825-1906) reçut un titre de comte le 8 janvier 1903 par bref apostolique du pape Léon XIII.

Armes 
   
 Nicolas Beguin, avocat au bailliage et siège présidial de Châtillon-sur-Seine, fit enregistrer en 1703 les armes suivantes à l'Armorial général de France : D'azur, à une oye d'argent, le col passé dans une couronne d'or, et un croissant d'argent posé en chef, accosté de deux roses de même.

 Armes modernes : Écartelé, aux premier et quatrième d'azur à un cygne d’argent becqué et membré de sable, accompagné en chef d’un croissant d’argent accosté de deux roses de même, qui est Beguin, aux deuxième et troisième d’azur au sautoir alaisé d’or accompagné de quatre billettes de même, qui est L’Aubespine.

Notes et références

Bibliographie 
 Armorial français: Cursay-Custines, Tome VIII, Fascicule 4 (1975), pages 299 à 319 :  « La famille Beguin-Billecocq de L'Aubespine » par Xavier Beguin Billecocq.
 Almanach de Gotha  2001, volume II, partie III,  : notice sur la famille Béguin-Billecocq.
 Maurice Léo del Cer de Puymège, Les vieux noms de la France du Nord et de l'Est, Paris, 1968, notices pages 107 à 109, et 136 à 137.

Articles connexes 
 Liste de familles subsistantes d'ancienne bourgeoisie française
 Armorial des familles de Bourgogne

Famille française
Famille de Bourgogne
Famille de diplomates